Grabownica [] bezeichnet Orte in Polen:
 Grabownica, Dorf und Schulzenamt in der Gmina Łopuszno, Woiwodschaft Heiligkreuz; siehe Gmina Łopuszno
 Grabownica, Siedlung in der Gmina Baranowo, Woiwodschaft Masowien; siehe Gmina Baranowo
 Grabownica (Charlottenthal), Dorf und Schulzenamt in der Gmina Krośnice, Woiwodschaft Niederschlesien
 Grabownica (Grabofnitze), Dorf und Schulzenamt in der Gmina Milicze, Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Milicz

Grabownica bezeichnet Gewässer in Polen:
 Grabownica (Gardno), Bach in der Woiwodschaft Pommern
 Grabownica (Prądnia), Bach in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Grabownica (See), See in der Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Grabowica
 Grabovica